Ортопеди́ческий корсе́т — медицинский ортопедический пояс из воздухопроницаемой, эластичной ткани со специальными ребрами жесткости и стягивающими ремнями, применяемый при заболеваниях, искривлениях и травмах позвоночника.

Рёбра жесткости 
Рёбра жёсткости могут быть выполнены из:
 пластика
 металла

Рёбра жёсткости классифицируются:
 регулируемые — требующие дополнительной настройки по форме позвоночника, как правило, из металла
 нерегулируемые (гибкие) — не требующие дополнительной настройки

Функции 
Функции ортопедического корсета:
 стабилизировать позвоночник
 поддерживать позвоночный столб в физиологически правильном положении при ослабленном мышечном тонусе длинных мышц спины
 перераспределить нагрузку с различных отделов позвоночника
 исправить деформации позвоночного столба

Классификация ортопедических корсетов 
Ортопедические корсеты классифицируются по степени жесткости и отделу позвоночника.

Ортопедические корсеты по степени жёсткости могут быть:
 полужёсткими 
 жёсткими

По отделу позвоночника ортопедические корсеты могут быть:
 грудопоясничными
 пояснично-крестцовыми

В отдельную группу выделяют лёгкие согревающие корсетные пояса.

Лёгкие согревающие корсетные пояса 
Согревающие пояса рекомендуют носить при болях в спине, вызванных неврологическими расстройствами: радикулитом, ревматизмом, остеохондрозом. Функция лёгких поясов - прогревание сухим теплом, микромассаж. При изготовлении таких поясов используется собачья, овечья и верблюжья шерсть.

Полужёсткие корсеты 
Полужёсткий ортопедический корсет рекомендуют носить: 
 при болях в спине, вызванных следующими заболеваниями: радикулит, остеохондроз, грыжа межпозвонковых дисков, спондилез и т. д.), 
 при тяжёлом физическом труде для поддержки спины 
 во время занятий спортом, при длительном нахождении за рулём для фиксации позвоночника в правильном положении

Функции полужёсткого ортопедического корсета:
 наружная фиксация пояснично-крестцового отдела позвоночника
 разгрузка поражённого участка
 предохранение мышц от избыточного напряжения
 согревающий и микромассажный эффект

Жёсткие корсеты 
Жёсткий ортопедический корсет назначает врач-реабилитолог в ранний период реабилитации после травмы или операций для того, чтобы:
 компенсировать опорную функцию поражённого сегмента;
 предохранить позвонки от дальнейшего смещения;
 ускорить процесс реабилитации.

Грудопоясничный ортопедический корсет 
Функции грудопоясничного ортопедического корсета:
 стабилизирует нижнегрудный и пояснично-крестцовый отдел позвоночника 
 снимает боль
 перераспределяет нагрузку с мышц спины

Показания к применению
 реабилитация после травм и операций в соответствующем отделе позвоночника (жёсткий)
 профилактика, лечение остеохондроза, остеопороза, остеохондропатии (полужёсткий)

Пояснично-крестцовый ортопедический корсет 
Функции пояснично-крестцового ортопедического корсета:
 стабилизирует пояснично-крестцовый отдел позвоночника
 восстанавливает и поддерживает подвижность суставов
 снижает боль в спине
 снижает нагрузку на спину при интенсивном физическом труде

Показания к применению
 реабилитация после травм в соответствующем отделе позвоночника (жёсткий)
 консервативная терапия при боли в спине, вызванной радикулитом, миозитом, остеохондрозом, межпозвонковой грыжей, остеопорозом (полужёсткий)
 профилактика травм и болей в спине при занятии активным спортом

Пневмокорсет 
Действие пневмокорсета направлено на фиксацию и ограничение подвижности поясничного отдела позвоночиника, позволяет восстанавливать расстояние между позвонками. При заполнении вертикальных полостей пневмокорсета воздухом, они расширяются и создают опору для позвоночника. Так как расширение происходит в вертикальном направлении, пояс расширяет суженные межпозвоночные щели, фиксирует позвонки и предотвращает их дополнительное смещение. Значительно снижается нагрузка на поясничный отдел позвоночника, происходит расслабление мышц, улучшение кровоснабжения и иннервации, и как результат – уменьшение болевого синдрома и профилактика остеохондроза.

Основные функции:
 Профилактика остеохондроза;
 Профилактика сколиоза;
 Профилактика межпозвоночной грыжи;
 Устранение болевых ощущений при физических нагрузках.

Применяется при:
 При нарушениях осанки, сколиозах;
 При остеохондрозе, спондилёзе] и других заболеваниях позвоночника;
 При реабилитации после травм и операций.

Примечания 

Ортопедия
Медицинское оборудование
Пояса
Корсет